Cneu Otávio Rufo, questor em 230 a.C., primeiro membro conhecido da gente Otávia.
 Cneu Otávio Rufo (pretor em 205 a.C.), pretor em 205 a.C. e filho do anterior.
 Cneu Otávio (cônsul em 165 a.C.), cônsul em 165 a.C., assassinado em 162 a.C.. Primeiro de sua gente ao chegar ao consulado e filho do anterior.
 Cneu Otávio (cônsul em 128 a.C.), cônsul em 128 a.C., filho do anterior.
 Cneu Otávio (cônsul em 87 a.C.), cônsul em 87 a.C., filho do anterior.
 Cneu Otávio (cônsul em 76 a.C.), cônsul em 76 a.C..

Desambiguações de antropônimos